Öztürk est un nom de famille turc (l'un des plus courants en Turquie) signifiant « pur Turc ». Il est porté notamment par :

 Akın Öztürk (né en 1952), militaire turc ;
 Alpaslan Öztürk (né en 1993), footballeur turco-belge ;
 Hüseyin Öztürk (née en 1928), joueur de basket-ball turc ;
 Teoman Öztürk (né en 1967), basketteur allemand d'origine turque ;
 Tuğba Hezer Öztürk (née en 1988), femme politique turque ;
 Yaşar Nuri Öztürk (1945–2016), théologien sunnite, juriste, chroniqueur et parlementaire turc.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc